Robert Winston peut faire référence à:

 Robert Winston, baron Winston (1940-), médecin et scientifique britannique.
  (1847-?), entraîneur de football américain
  (1979-), jockey irlandais
  (1891–1970), joueur de football universitaire américain et homme politique